Mercy est un toponyme et un patronyme français, ainsi qu'un prénom féminin anglais d'origine religieuse chrétienne, qui a donné le titre de différents films et chansons, essentiellement anglophones.

Étymologie 
 est un mot anglais qui signifie « miséricorde, grâce, pitié ».

Le prénom anglais Mercy est l'équivalent du prénom espagnol . Il s'agit d'un diminutif de l'équivalent anglais de Merced qui fait référence à la Vierge de la Miséricorde (ou ).

Toponymie 

 Mercy, commune française de l'Allier ;
 Mercy, commune française de l'Yonne ;
 Mercy, nom français de Merzig, ville sarroise ;
 Mercy-le-Bas, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Mercy-le-Haut, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Mercy, anciennement Mercy-le-Haut puis Mercy-lès-Metz, ancienne commune de la Moselle réunie à Ars-Laquenexy, où se trouvent le château de Mercy et l’hôpital de Mercy.

Patronymie 

 Maison de Mercy dont :
 Albert de Mercy, évêque de Verdun ;
 Roger de Mercy, évêque de Toul ;
 François de Mercy ou Franz von Mercy (c. 1590-1645), général au service de l'électeur de Bavière ;
 Claude Florimond de Mercy (1666-1734), feld-maréchal, petit-neveu du précédent ;
 Florimond de Mercy-Argenteau (1727-1794), diplomate belge, fils adoptif du précédent.

Cinéma 
 , film américain de  sorti en 1995 ;
 , titre original dAmours mortelles, film américain de  sorti en 2000 ;
 , film britannique de  sorti en 2004 ;
 , film américain de  sorti en 2009 ;
 Mercy, film allemand de  sorti en 2012 ;
 , film américain de  sorti en 2014 ;
 , film américain de Chris Sparling sorti en 2016 ;
 My Days of Mercy, film américano-britannique de Tali Shalom-Ezer sorti en 2017 avec Kate Mara dans le rôle de Mercy ;
 Mercy's Girl, film américain d'Emily Lape sorti en 2018 avec Emily Lape dans le rôle de Mercy.

 Série télévisée 
 , titre original de , série télévisée américaine diffusée du  au  sur NBC.

 Musique 

 Groupe 
 , groupe pop des années 1960.
 Mercy Arms, groupe de rock indépendant australien, formé en 2005 et séparé en 2009.

 Album 
 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti en 1994 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

 Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de jazz de  présente sur l'album  sorti en 1966 ;
 , chanson du musicien Steve Jones présente sur l'album Mercy sorti en  ;
 , chanson du groupe OneRepublic présente sur l'album  sorti le  ;
 Mercy, chanson de la chanteuse galloise Duffy présente sur l'album Rockferry sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Dave Matthews Band présente sur l'album Away from the World sorti le  ;
 Mercy, chanson du rappeur Kanye West présente sur l'album  sorti le  ;
 Mercy,  du groupe britannique Muse présente sur l'album Drones sorti le ;
 Mercy, chanson de Shawn Mendes présente sur l'album Illuminate sorti le 
 Mercy'', chanson du groupe Madame Monsieur qui représente la France au Concours Eurovision de la chanson 2018. La chanson est un hommage à une petite fille nommée Mercy, fille d'une émigrée nigériane, née pendant le voyage vers l'Europe.

 Jeu vidéo 
 Mercy, personnage du jeu vidéo Overwatch ;
 Mercy, la case qui permet d'épargner les ennemis et d'accomplir la fin pacifiste dans le jeu vidéo Undertale.

 Organisme 
 Mercy Corps, est une Organisation non gouvernementale internationale ;
 Mercy Ships, appelée en français Navires de l'Espoir, est une ONG humanitaire internationale.

 Navires 
 Le Carribean Mercy, navire de l'ONG Mercy Ships, mis en service en 1994 ;
 L' Island Mercy, navire de l'ONG Mercy Ships, mis en service en 1999 ;
 L' Africa Mercy, navire de l'ONG Mercy Ships, mis en service en 2007 c'est le plus grand navire-hôpital non gouvernemental au monde ;
 Le , navire de l'ONG Mercy Ships, mis en service en 2013 ;
 L' Atlantic Mercy, navire de l'ONG Mercy Ships, mis en service en 2017 ;
 L' USNS  est le plus grand navire-hôpital du monde, il appartient à la marine des États-Unis.

 Voir aussi 
 '''

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de titre
Homonymie de patronyme